Ванда́рг, Вандарґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 10 км на північний схід від Монпельє.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2194 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5645,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Вандарг 

 Вандарг на сайті французького Національного інституту географії
 Вандарг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вандарг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вандарг на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Еро

Примітки 

Муніципалітети департаменту Еро